Ted Langlois, właśc. John Theodore Langlois (ur. 25 stycznia 1968 w Paterson) – amerykański skoczek narciarski. Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 1993/1994, kiedy zajął 38. miejsce w klasyfikacji generalnej.

Brał udział w igrzyskach w Calgary, Albertville i Lillehammer, mistrzostwach świata w Lahti i Thunder Bay oraz mistrzostwach świata w lotach w Vikersund, Harrachovie i Planicy, ale bez sukcesów.

Puchar Świata w skokach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1987/1988: –
 sezon 1988/1989: –
 sezon 1989/1990: –
 sezon 1990/1991: –
 sezon 1991/1992: –
 sezon 1992/1993: –
 sezon 1993/1994: 38

Puchar Świata w lotach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1993/1994: 18

Igrzyska olimpijskie 
 Indywidualnie
 1988 Calgary (CAN) – 50. miejsce (normalna skocznia)
 1992 Albertville (FRA) – 48. miejsce (duża skocznia), 28. miejsce (normalna skocznia)
 1994 Lillehammer (NOR) – 35. miejsce (duża skocznia), 33. miejsce (normalna skocznia)

Mistrzostwa świata w lotach 
 Indywidualnie
 1990 Vikersund (NOR) – 44. miejsce
 1992 Harrachov (CSK) – 24. miejsce
 1994 Planica (SLO) – 18. miejsce

Mistrzostwa świata 
 Indywidualnie
 1989 Lahti (FIN) – 48. miejsce (duża skocznia), 62. miejsce (normalna skocznia)
 1995 Thunder Bay (CAN) – 36. miejsce (normalna skocznia)

Linki zewnętrzne 
 Profil na oficjalnej stronie FIS

Amerykańscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1968